ПОДВІРНИЙ Тарас Михайлович (PODVIRNYY Taras) - юрист, політолог, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області.

Голова фракції політичної партії «За майбутнє», член Президії Львівської обласної ради VIII скликання;

Заступник Голови Комісії з  питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної ради VIII скликання